

Scienze 
Aquilone – in geometria, figura geometrica a quattro lati, uguali a due a due
Aquilone – in meteorologia, un vento di tramontana, proveniente da nord e nord-est

Navi 
 Aquilone – cacciatorpediniere della Regia Marina costruito nel 1903
 Aquilone – cacciatorpediniere della Regia Marina costruito nel 1927

Geografia

Italia 
Aquilone – antico nome del torrente Celone
Aquilone – frazione di Valdisotto in provincia di Sondrio
Colle Aquilone – montagna dei monti della Meta
Poggio Aquilone – frazione di San Venanzo in provincia di Terni
Valle Aquilone – antico nome della Valmaggiore

Altro 
Aquilone – gioco o giocattolo che viene fatto volare col vento
Aquilone – nella mitologia romana la personificazione del vento, corrispondente a Borea della mitologia greca
Flavio Aquilone – doppiatore italiano
L'aquilone – poesia di Giovanni Pascoli
Aquilone – in araldica, volto che esce tra le nubi

Altri progetti